Брюховская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 58 километрах на север от города Вельска , между реками Устья и Вага, близ озера Воскресенского. Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Заручевье и село Воскресенское, на севере нежилая деревня Чурковская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «1994» как «Брюховская». Насчитывала 6 дворов, 29 жителей мужского пола и 38 женского.
В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 12 дворов, 46 мужчин и 48 женщин..

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»